Philippe Soupault (1897-1990), poète et journaliste français, cofondateur du surréalisme ;
 Ralph Soupault (1904-1962), dessinateur de presse français, qui pendant la guerre choisit la collaboration avec l'Allemagne ;
 Ré Soupault (1901-1996), photographe, cinéaste, styliste, traductrice et écrivaine française d'origine allemande.